Бук-арт — многозначное понятие:
 Бук-арт (поделки) — направление в искусстве, создание декоративных произведений из книг как исходного материала, «книжная скульптура», «книжный карвинг» («резьба по книгам») и т.п.
 Бук-арт — создание книг как цельных произведений визуального искусства. Термин может использоваться в значении «дизайн книг как искусство» и по отношению к книгам, выпускаемым массовыми тиражами и предназначенным для прочтения. См. также 

 
 Артбук
 Книги-объекты
 
 Реди-мейд
 Скрапбукинг
 
 

 Примечания